Die Segunda División 1964/65 war die 34. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 13. September 1964 und endete am 18. April 1965. Zwischen dem 6. und 22. Juni 1965 wurden die Relegationsspiele ausgetragen. Meister wurden Pontevedra CF und RCD Mallorca.

Vor der Saison 
Die 32 Mannschaften wurden in zwei Gruppen zu je 16 Teams eingeteilt. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die Primera División auf. Die beiden Zweitplatzierten spielten gegen den 13. bzw. 14. der Primera División um den Aufstieg.

Die letzten zwei Vereine jeder Gruppe stiegen direkt ab, während die Teams der Plätze 13 und 14 in der Relegation gegen den Abstieg kämpften.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen Pontevedra CF und Real Valladolid teil. Aus der Tercera División kamen FC Barakaldo Altos Hornos, CD Calvo Sotelo, Real Unión Irún und CE Sabadell.

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Play-Offs 

CE Sabadell und CD Málaga stiegen auf.

Relegation 

Entscheidungsspiele:

Alle Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. (Gr. Nord) – Pontevedra CF
 2. (Gr. Nord) – CE Sabadell
 1. (Gr. Süd)  – RCD Mallorca
 2. (Gr. Süd)  – CD Málaga

 Absteiger in die Tercera División
 15. (Gr. Nord) – CD Ourense
 16. (Gr. Nord) – Real Unión Irún
 15. (Gr. Süd)  – Ontinyent CF
 16. (Gr. Süd)  – CD Abarán

 Absteiger aus der Primera División
 Real Murcia
 UD Levante
 Real Oviedo
 Deportivo La Coruña

 Aufsteiger in die Segunda División
 CD Badajoz
 CD Condal
 UD Lérida
 Rayo Vallecano

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

1964/65
Fußballsaison 1964/65